Plümer ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Plümer (1940–2021), deutscher Politiker der CDU; von 1977 bis 1988 Landrat des rheinland-pfälzischen Landkreises Ahrweiler
 Gunnar Plümer (* 1951), deutscher Kontrabassist des Modern Jazz
 Lutz Plümer (* 1951), deutscher Professor für Geoinformation
 Vanessa Plümer (* 2000), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Blümer